Manuel Ponce ist der Name folgender Personen:

* Manuel Barbachano Ponce (1925–1994), mexikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Manuel María Ponce (1882–1948), mexikanischer Komponist
 Manuel María Ponce Brousset (1874–1966), peruanischer Politiker, Präsident 1930